Água Boa (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Água Boa (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais